

Persone 
Bartolomeo Aloia – progettista italiano
Ernesto Aloia – scrittore italiano
Fabrizio D'Aloia – ingegnere italiano
Giuseppe Aloia – generale italiano

Pagine correlate 
 Aloi